«One on One» — сингл американского дуэта Hall & Oates, выпущенный 29 января 1983 года лейблом RCA с их 11-го альбома H2O, достигшим седьмого места в хит-параде Billboard Hot 100 в США.

История 

Сингл достиг позиции № 7 в американском основном хит-параде Billboard Hot 100. Он стал одним из трёх синглов с альбома H2O попавшим в лучшую десятку top-10.
Музыкальное видео снятое режиссёрами Mick Haggerty и C.D. Taylor, изображает Холла, гуляющего по улице города, исполняя песню, вкрапленную кадрами из его выступления на сцене вместе с Оутсом.
Robert Christgau из издания The Village Voice назвал его восьмым лучшим виеоклипом года в ежегодном обзоре критиков Pazz & Jop.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
  — youtube
 

Hall & Oates
Синглы RCA Records
Песни, написанные Дэрилом Холлом